Kloster Bonlieu ist der Name folgender Zisterzienserabteien in Frankreich:

 Kloster Bonlieu (Creuse) in Peyrat-la-Nonière
 Kloster Bonlieu (Loire) in Sainte-Agathe-la-Bouteresse
 Kloster Bonlieu (Gironde) in Carbon-Blanc
 Kloster Bonlieu in Bonlieu-sur-Roubion

Zisterzienserinnenabtei Bonlieu steht für:

 Zisterzienserinnenabtei Bonlieu (Haute-Savoie) in Sallenôves und Annecy
 Zisterzienserinnenabtei Bonlieu (Sarthe) in Dissay-sous-Courcillon